Октя́брьская пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Октябрьская площадь — площадь в Минске.
 Октябрьская площадь — площадь в Наровле.

Россия 
 Октябрьская площадь — площадь в Астрахани.
 Октябрьская площадь — площадь в Волоколамске Московской области.
 Октябрьская площадь — площадь в Екатеринбурге.
 Октябрьская площадь — площадь в Ессентуках Ставропольского края.
 Октябрьская площадь — площадь в Калининграде.
 Октябрьская площадь — площадь в Костроме.
 Октябрьская площадь — площадь в Курске.
 Октябрьская площадь — площадь в Моршанске Тамбовской области.
 Октябрьская площадь — площадь в Нижнем Новгороде.
 Октябрьская площадь — площадь в Новороссийске Краснодарского края.
 Октябрьская площадь — площадь в Норильске.
 Октябрьская площадь — площадь в Перми.
 Октябрьская площадь — площадь в Пскове.
 Октябрьская площадь — площадь в Ростове-на-Дону.
 Октябрьская площадь — площадь в Таганроге Ростовской области.
 Октябрьская площадь — площадь в Ярославле.
 Октябрьская площадь — бывшее название площади Минутка в Грозном.
 Октябрьская площадь — бывшее название Привокзальной площади в Курске.
 Октябрьская площадь — бывшее название Калужской площади в Москве.

Украина 
 Октябрьская площадь — прежнее название Центральной площади в Бердичеве Житомирской области.
 Октябрьская площадь — прежнее название площади Героев Чернобыля в Богодухове Харьковской области.
 Октябрьская площадь — прежнее название площади Героев Чернобыля в Виннице.
 Октябрьская площадь — название Соборной площади в Днепре в 1919—2015 годах.
 Октябрьская площадь — прежнее название Молодёжной площади в Дружковке Донецкой области.
 Октябрьская площадь — прежнее название майдана Героев в Запорожье.
 Октябрьская площадь — прежнее название Стадионной площади в Купянске Харьковской области.
 Октябрьская площадь — прежнее название Ярмарочной площади в Лубнах Полтавской области.
 Октябрьская площадь — прежнее название Княжеской площади в Люботине Харьковской области.
 Октябрьская площадь — прежнее название Марьинской площади в Мариуполе Донецкой области.

См. также 
 Площадь Октября
 Октябрьская улица
 Октябрьский проспект
 Октябрьское шоссе — улица в Волгодонске Ростовской области
 Октябрьский бульвар
 Октябрьская набережная
 Октябрьский переулок
 Октябрьский проезд
 Октябрьский тупик
 Октябрьский спуск — улица в Омске
 Октябрьская